Воронцо́ва Гали́на Миха́йловна (3 апреля 1929, д. Шинерпоси, Чебоксарский район, Чувашская Республика — 12 ноября 2009, г. Чебоксары, Чувашская Республика) — врач, доктор медицинских наук, профессор, член Европейской ассоциации акушеров-гинекологов, «Заслуженный деятель науки Чувашской Республики», Почётный работник высшего образования России, «Заслуженный врач Чувашской Республики», «Заслуженный врач Российской Федерации».

Биография 
Родилась 3 апреля 1929 года в деревне Шинерпоси, Чебоксарского района, Чувашской Республики.

В 1947 году окончила Акулевскую среднюю школу и в том же году поступила в Казанский государственный медицинский университет. В 1953 году после окончания Казанского государственного медицинского университета её направили работать в Чувашию. Она начала работать участкового акушера-гинеколога в Калининской участковой больнице, а после районным акушером-гинекологом в Батыревской центральной районной больнице.

В 1960 году она поступила в клиническую ординатуру, а 1962 — в аспирантуру Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии РАМН. С 1965 по 1971 год Галина преподавала в Семипалатинском медицинском институте.

В 1967 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Состояние истмического отдела матки в разные фазы менструального цикла и при некоторых его нарушениях» под научным руководством докторов медицинских наук М. Л. Крымской и А. Л. Каплан.

После защиты кандидатской диссертации Галина Михайловна стала ассистентом кафедры акушерства и гинекологии Семипалатинского медицинского института, здесь в последующем она была доцентом. В 1971 году Воронцова вернулась в Чувашию и приступила к работе в качестве доцента кафедры акушерства и гинекологии Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова, где заведовала кафедрой с 1974 по 2008 год.

В 1983 году она успешно защитила диссертацию на тему «Акупунктура в лечении и профилактике нарушений сократительной деятельности матки» во Всесоюзном научно-исследовательском центре охраны здоровья матери и ребенка Министерства здравоохранения СССР.

Галина уделяла большое внимание демедикализации беременных и гинекологических больных. Под её руководством на кафедре успешно проводилось углубленное изучение патогенетических механизмов действия методов классической акупунктуры, Су-Джок терапии, мануальной медицины и других немедикаментозных методов лечения на состояние адаптационных процессов у беременных с привычным невынашиванием, анемией, ожирением, больных с хроническими воспалительными заболеваниями женских половых органов и частыми рецидивами обострений, тазовыми болями, нарушенной и болезненной менструацией, при трубной и перитонеальной формах бесплодия, на фоне множественных экстрагенитальных очагов инфекции.

Под руководством Галины проведено фундаментальное научное исследование, посвященное физиологическим аспектам мобилизации адаптационных резервов висцеральных систем у женщин в репродуктивном периоде жизни в экологических условиях Чувашской Республики.

Галина Воронцова – автор более 250 научных публикаций. Большое научное и практическое значение имеют монографии «Акупунктура в лечении и профилактике акушерских осложнений», «Экологические аспекты репродуктивного здоровья женщин» и учебное пособие «Гестационный процесс при артериальной гипотензии». Научная статья на тему «К вопросу механизма действия иглотерапии в лечении и предупреждении преждевременных родов», опубликованная в журнале по акупунктуре в 1990 году, заняла первое место в Европе среди работ, опубликованных на эту тематику за предыдущие три года, и удостоилась серебряной медали А. Пишингера.

Профессор Галина Воронцова много лет принимала активное участие в работе Учёного совета Казанской государственной медицинской академии по защите диссертации на соискание учёных степеней доктора и кандидата медицинских наук по хирургическому профилю в качестве официального оппонента, рецензента и консультанта, являлась членом редакционной коллегии журнала «Альтернативная медицина».

За большой вклад в науку и практическое здравоохранение Воронцовой присуждались именные стипендии Президента Российской Федерации и Президента Чувашской Республики.

Знаменитые ученики 

 Суслонова Нина Владимировна — министр здравоохранения и социального развития Чувашской Республики (2000 — 2010), министр здравоохранения Московской области;
 Самойлова Алла Владимировна — заместитель председателя Кабинета Министров Чувашской Республики, министр здравоохранения и социального развития Чувашской Республики;
 Шарапова Ольга Викторовна — министр здравоохранения Чувашской Республики (1994 — 2000), заместитель министра здравоохранения Российской Федерации (2000 — 2008), главный врач ГБУЗ города Москвы «Городская клиническая больница №64 Департамента здравоохранения города Москвы»;
 Герасимова Людмила Ивановна – ректор АУ Чувашии «Институт усовершенствования врачей» Минздравсоцразвития Чувашии, доктор медицинских наук, профессор.

Библиография 

 Филиппова, Л. И. Легенда чувашского здравоохранения Галина Михайловна Воронцова : [док.-худож. повествование] / Л. И. Филиппова ; [предисл. Н. В. Суслоновой]. – Чебоксары : Новое Время, 2010. – 323 с. : фот., ил., портр.

Источники 

 Журнал "Здравоохранение Чувашии"
 Чувашская энциклопедия

Гинекологи России